Ovčáry ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Ovčáry, Gemeinde im Okres Mělník; siehe Ovčáry u Dřís
Ovčáry, Gemeinde im Okres Kolín; siehe Ovčáry u Kolína
Ovčáry, Ortsteil von Nové Dvory u Kutné Hory, Okres Kutná Hora